II liga polska w hokeju na lodzie w sezonie 2013/2014 zostanie rozegrana na przełomie 2013 i 2014 roku. Jest to 3. sezon rozgrywek o mistrzostwo II ligi w hokeju na lodzie po reaktywacji rozgrywek na tym poziomie ligowym. W poprzedniej edycji rozgrywki wygrała drużyna KKH Kaszowski Krynica, która awansowała do I ligi.

Podstawową zmianą w stosunku do sezonu 2012/2013 jest dodanie nowej grupy – centralnej.

Turniej finałowy w marcu 2014 wygrała drużyna MH Automatyka Dragons i uzyskała awans do I ligi.

Drużyny

Grupa zachodnia

Tabela sezonu zasadniczego 

Legenda:
Msc. = lokata w tabeli, M = liczba rozegranych spotkań, Pkt = Liczba zdobytych punktów, W = Liczba meczów wygranych, WPD = Liczba meczów wygranych po dogrywce, WPK = Liczba meczów wygranych po karnych, PPD = Liczba meczów przegranych po dogrywce, PPK = Liczba meczów przegranych po karnych, P = Liczba meczów przegranych, G+ = Gole strzelone, G- = Gole stracone, +/- = Bilans bramkowy
      = Mistrz sezonu zasadniczego, uczestnictwo w play-off       = Uczestnictwo w play-off

Play-off

Grupa centralna

Tabela sezonu zasadniczego 

Legenda:
Msc. = lokata w tabeli, M = liczba rozegranych spotkań, Pkt = Liczba zdobytych punktów, W = Liczba meczów wygranych, WPD = Liczba meczów wygranych po dogrywce, WPK = Liczba meczów wygranych po karnych, PPD = Liczba meczów przegranych po dogrywce, PPK = Liczba meczów przegranych po karnych, P = Liczba meczów przegranych, G+ = Gole strzelone, G- = Gole stracone, +/- = Bilans bramkowy
      = Mistrz sezonu zasadniczego, uczestnictwo w play-off       = Uczestnictwo w play-off

Play-off

Grupa wschodnia

Tabela sezonu zasadniczego

Decydująca faza o wejście do I ligi 
Po zakończeniu zmagań w poszczególnych grupach odbędzie się turniej finałowy o wejście do I ligi, w którym wystąpią ich mistrzowie.

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

II liga polska w hokeju na lodzie
2013 w hokeju na lodzie
2014 w hokeju na lodzie
2013 w polskim sporcie
2014 w polskim sporcie